Алексе́й Петро́вич Петропа́влов (17 февраля 1924, Касимов, Рязанская губерния — 18 декабря 1974, Рязань) — участник Великой Отечественной войны, командир роты 520-го стрелкового полка, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился в городе Касимов Рязанской губернии 17 февраля 1924 года. После окончания восьми классов школы работал бригадиром на фабрике «Красная текстильщица».

В 1940 году вступил в ряды Красной Армии. В 1941 году поступил в Рязанское военное пехотное училище, однако в связи с началом Великой Отечественной войны в декабре 1941 года оказался в рядах действующей армии. В 1942 году окончил Московское военное пехотное училище.

Являясь командиром роты 520-го стрелкового полка (167-я стрелковая дивизия, 38-я армия, 1-й Украинский фронт) в звании старшего лейтенанта, в ночь на 26 сентября 1943 года осуществил форсирование Днепра юго-восточнее села Вышгород вблизи Киева и, захватив плацдарм, удерживал его до прихода подкрепления. В том же году в боях на шоссе Киев — Житомир, проходивших с 4 по 6 ноября, заменил собою наводчика из погибшего расчёта орудия, подбив семь танков. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 10 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1946 году окончил курсы усовершенствования офицерского состава. Член КПСС с 1952 года. Служил командиром мотострелкового батальона в Московском военном округе.

С 1956 года вышел в запас в звании капитана. Окончил политехникум. Жил в Рязани. Работал сменным мастером на Рязанском приборном заводе, затем на заводе «Красное знамя».

Умер 18 декабря 1974 года, похоронен в .

Память 
 В Рязани на доме, где жил Петропавлов, 17 августа 2007 года открыта мемориальная доска.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Петропавлову Алексею Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина (№ 16587) и медали «Золотая Звезда» (№ 2775).
 Орден Красного Знамени.
 Орден Красной Звезды.
 Медали.

Литература 
 Солдаты славы не искали. — М., 1970. — С. 37—42.
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0008/f9f3248b Петропавлов Алексей Петрович] //

Примечания

Ссылки 

Выпускники Московского высшего военного командного училища
Участники битвы за Днепр
Члены КПСС
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Похороненные на Новом кладбище (Рязань)